Schmetterlingskind bezeichnet umgangssprachlich:

 ein von der Krankheit Epidermolysis bullosa Betroffener
 ein als Tot- oder Fehlgeburt zur Welt gekommenes Kind, siehe Sternenkind